Cují puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acacia farnesiana; o
 el nombre común de la planta Mimosa arenosa; o
 el nombre común de la planta Prosopis juliflora.